Златковский (Златковская) — русская и  фамилия. Может происходить от основы «злато» либо от женского имени Злата.

Известные носители:
 Златковский, Михаил Михайлович (род. 1944) — российский художник.
 Златковская, Татьяна Давыдовна (1918—1981) — историк-антиковед.

Примечания